Чавитес има више значења:

 Општина Чавитес (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Чавитес (Чавитес, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику